Mary Craig Sinclair geboren Kimbrough (1883–1961), schrijfster en tweede vrouw van Upton Sinclair
Mary Craig (1923-1991), pseudoniem van Mary Francis Shura, schrijver van mystery- en kinderromans
Mary Craig (religieus schrijver) (1928), schrijfster van religieuze en spirituele boeken
Mary Craig (journalist), Brits omroepster en schrijfster van boeken over bijvoorbeeld paus Johannes Paulus II, Lech Wałęsa en Tibet
Mary Ann Craig (1981), Brits omroepster en antropoloog